Dix Petits Indiens () est un film américain réalisé par René Clair en 1945, adapté du roman Dix Petits Nègres d'Agatha Christie ;
 Dix Petits Indiens est un groupe musical français des années 1990 ;
 Les Dix Petits Indiens () est un film réalisé par George Pollock en 1965, adapté du roman Dix Petits Nègres d'Agatha Christie.

Voir aussi